„Бора Костич Мемориал“ е международен турнир по шахмат в памет на първия сръбски гросмайстор Бора Костич.

Провежда се в град Вършац, Войводина – родното място на шахматиста. Провежда се по правилата на кръговата система.

Победители

Бележки 

Турнирът през годините:
1981
2006
2012

Състезания по шахмат
Шахмат в Сърбия
Вършац